Пятковологовской сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Волчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Пятков Лог.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 399 человек, в том числе 194 мужчины и 205 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 395 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Пятков Лог.

На территории современного сельского поселения находился основанный в 1921 году посёлок Красный Луч, ныне исчезнувший с карт.

Примечания 

Муниципальные образования Волчихинского района
Сельские поселения Алтайского края